Gregory Dana Ullman (22 de dezembro de 1951, Hollywood) é um autor, editor e jornalista americano, defensor das causas da homeopatia. Ullman fundou a Homeopathic Educational Services, maior editora da América sobre homeopatia.

Obras 
Everybody's Guide to Homeopathic Medicines (com Stephen Cummings, MD), 1984, 2004. ISBN 0-87477-843-3.
Discovering Homeopathy: Medicine for the 21st Century, 1991. ISBN 1-55643-108-2
Homeopathic Medicines for Children and Infants, 1992. ISBN 0-87477-692-9
The Consumer's Guide to Homeopathy, 1995. ISBN 0-87477-813-1
The Steps to Healing: Wisdom from the Sages, the Rosemarys, & the Times, 1999. ISBN 1-56170-657-4.
Essential Homeopathy, 2002. ISBN 1-57731-206-6
The One-Minute (or so) Healer, 2004. ISBN 1-55643-494-4
The Homeopathic Revolution: Why Famous People and Cultural Heroes Choose Homeopathy, October, 2007. ISBN 1-55643-671-0

Homeopatas
Escritores dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles